

24 Horas de Daytona

12 Horas de Sebring

6 Horas de Brands Hatch

1000 Kilómetros de Monza

Targa Florio

1000 Kilómetros de Nürburgring

1000 Kilómetros de Spa

6 Horas de Watkins Glen

500 Kilómetros de Zeltweg

24 Horas de Le Mans

Fuentes 
 http://www.racingsportscars.com

Deportes de motor en 1968
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos